Бабины может означать:

Фамилия 
 Бабины — династия уральских рудознатцев.
 Бабины — семья охотников из Новосибирской области.

Топоним 
 Бабины — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Бабины — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.

См. также